Cléomène (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Rois de Sparte 
 Cléomène  (520-490 av. J.-C.) ;
 Cléomène II (370-309 av. J.-C.) ;
 Cléomène III (236-222 av. J.-C.).

Autres 
 Cléomène, général spartiate () ;
 Cléomène de Rhégion, poète grec () ;
 Cléomène de Naucratis, administrateur grec d'Alexandre le Grand () ;
 Cléomène d'Athènes, statuaire athénien (-
) ;
 Cléomène, philosophe cynique, élève de Cratès de Thèbes () ;
 Cléomène, médecin grec ().